

Юніон-Сіті — місто, штат Каліфорнія
 Юніон-Сіті — місто, штат Джорджія
 Юніон-Сіті — місто, штат Індіана
 Юніон-Сіті — місто, штат Нью-Джерсі
 Юніон-Сіті — місто, штат Оклахома
 Юніон-Сіті — місто, штат Пенсільванія
 Юніон-Сіті — місто, штат Теннессі
 Юніон-Сіті — селище, штат Мічиган
 Юніон-Сіті — селище, штат Огайо